Els rabdocels (Rhabdocoela) constitueixen un ordre de platihelmints de vida lliure principalment aquàtics, tot i que també n'hi ha de terrestres. Molts rabdocels són simbiòtics. Generalment són animals de mida petita.

Morfologia 
Els rabdocels tenen una faringe no especialitzada bulbosa i un intestí sacciforme simple, tot i que a vegades pot estar absent. Quan presenten protonefridis aquests són parells. El cervell és anterior i tenen troncs nerviosos ventrals, normalment un parell principal, amb connexions creuades. No tenen estatocist. Les gònades tenen una túnica i normalment amb conductes. Els testícles acostumen a ser compactes.

Reproducció 
Es reprodueixen sexualment i ponen ous ectolecítics.

Filogènia 
Posició filogenètica dels rabdocels respecte altres grups de platihelmints segons el treball de Laumer i col·laboradors publicat l'any 2015:

Referències

Vegeu també 
 Prorhynchella minuta
 Baicalellia daftpunka